— вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан немецким ботаником Отто Штапфом в 1885 году.

Синоним — Iris fibrosa Freyn.

Распространение 
Эндемик Ирана, распространённый на западе страны.

Описание 
Корневищный геофит. Растение высотой около 10—25 см.

Цветки в основном кремовые или беловатые с золотистыми прожилками; отдельные части цветка фиолетовые, коричневые, жёлтые.

Число хромосом — 2n=20.

Примечания 

Флора Азии
Эндемики Ирана
Ирисовые